Croiset ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Croiset (1845–1923), französischer Klassischer Philologe
 Gerard Croiset (1909–1980), niederländischer Parapsychologe und Hellseher
 Jean Croiset (1656–1738), französischer Jesuit
 Jules Croiset (* 1937), niederländischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Maurice Croiset (1846–1935), französischer Klassischer Philologe
 Max Croiset (1912–1993), niederländischer Schauspieler, Regisseur, Dramatiker, Dichter und Liedermacher

Siehe auch:
 Croizet
 Croisette